Die BetVictor English Open 2022 waren ein Snookerturnier der World-Tour-Saison 2022/23, das vom 12. bis 18. Dezember ausgetragen wurde. Erstmals wurde das Turnier in Brentwood, einer Kleinstadt am Nordostrand von London, ausgetragen. Das dortige Brentwood Centre war der fünfte Veranstaltungsort bei der siebten Ausgabe der English Open. Ursprünglich war das Turnier Auftakt der Home Nations Series, nach Platz zwei im Vorjahr rückt es in diesem Jahr an die dritte Stelle und von Anfang November in die Vorweihnachtswoche. Die Qualifikation fand großenteils bereits im Oktober in Leicester statt.

Titelverteidiger Neil Robertson kam wieder bis ins Halbfinale, unterlag dort aber Mark Selby. Der Engländer traf im Endspiel auf Luca Brecel und besiegte ihn mit 9:6. Selby war damit der erste Spieler, der die English Open ein zweites Mal gewinnen konnte. Insgesamt war es sein 21. Ranglistentitel.

Mark Williams gelang im Viertelfinale ein Maximum Break, das dritte seiner Karriere und das sechste der Turniergeschichte. In den beiden Vorjahren hatte es bei den English Open kein 147-Punkte-Break gegeben.

Preisgeld 
Bei den vier Home-Nations-Turnieren stieg das Preisgeld nach drei Jahren Stillstand jeweils um 22.000 £. Bis auf die Verlierer im Halbfinale, die sogar weniger bekamen, profitierten die Spieler vom Achtelfinale aufwärts davon.

Hauptturnier 
Ab 12. Dezember wurden in Brentwood die 20 ausstehenden Partien der beiden Qualifikationsrunden ausgetragen. Daran schloss sich das Hauptturnier mit den verbliebenen 64 Spielern an.

Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale wurde auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17 erhöht.

Der erste Spitzenspieler, der ausschied, war der Weltranglistenerste Ronnie O’Sullivan in Runde 2. Aber auch Kyren Wilson und Zhao Xintong kamen nicht weiter. In der nächsten Runde scheiterte John Higgins. Trotzdem war das Viertelfinale hochklassig besetzt. Ashley Hugill war die einzige Überraschung unter den Letzten 8, er verlor aber deutlich gegen Mark Allen. Luca Brecel, in dieser Saison bereits Gewinner der Championship League, gewann gegen Judd Trump und anschließend gegen Allen und war der erste Finalist. Das zweite Halbfinale war das Duell der beiden verbliebenen Topgesetzten Mark Selby und Neil Robertson, Nummer 3 und 4 der Weltrangliste. Sieben Mal in Folge hatte Robertson zuletzt dieses Duell gewonnen, diesmal setzte sich aber Selby gegen den australischen Titelverteidiger durch und vervollständigte das Endspiel.

kl. = kampflos weiter

Finale 
Mark Selby hatte seit seinem Weltmeistertitel 2021 kein Endspiel mehr erreicht, konnte sich aber trotzdem in den Top 3 der Weltrangliste halten. Luca Brecel war in der vergangenen Saison in die Top 16 aufgestiegen, nachdem er mit den Scottish Open ein anderes der Home-Nations-Turniere gewonnen hatte. In dieser Saison hatte er sich bereits den Championship-League-Titel geholt.

Selby hatte den deutlich besseren Start ins Finale und holte mit höheren Breaks die ersten drei Frames, bevor der Belgier erstmals zum Zug kam. Mit einem weiteren 50er-Break erhöhte der vierfache Weltmeister auf 4:1, doch Brecel kämpfte sich ins Match zurück und holte alle Frames bis zur Matchpause. Mit 4:4 ging es in den Abend, doch Selby gelang es erneut, mit zwei 50er-Breaks auf 6:4 davonzuziehen. Mit dem ersten Century des Finals verkürzte Brecel, doch er machte weiterhin zu viele Fehler und die nächsten beiden umkämpften Frames gingen wieder an den Engländer, der damit beim Stand von 8:5 nur noch einen Frame zum Sieg benötigte. In Frame 14 war Brecel dann auf dem Weg zu einem Maximum Break, doch die vorletzte Schwarze vor dem Spiel auf die Farben wollte nicht fallen. Im 15. Frame nutzte Selby dann eine Einstiegschance zu einem 87-Punkte-Break und sicherte sich den 9:6-Sieg.

Der vierfache Weltmeister, der noch im Januar seine Probleme mit Depressionen öffentlich gemacht hatte, schloss damit das Jahr mit seinem 21. Weltranglistensieg und seinem insgesamt 33. Turniersieg auf der Profitour ab.

Qualifikation 
Bis auf Stephen Hendry hatten alle Profis für das Turnier gemeldet, dazu bekamen mit Callum Beresford (englischer U21-Meister) und Lewis Ullah (Ranglistenerster der U21-Tour) zwei Spieler eine Wildcard des englischen Verbands. Wegen der hohen Teilnehmerzahl musste zum zweiten Mal nach 2017 eine Vorqualifikation angesetzt werden.

Die Qualifikationsrunden wurden in zwei Teilen ausgetragen. Vom 25. bis 30. Oktober 2022 fanden in der Morningside Arena in der mittelenglischen Stadt Leicester 47 Partien statt. Die Partien der Top 16 bzw. die der beiden Wildcard-Spieler wurden im Dezember vor Beginn des Hauptturniers in Brentwood gespielt.

An jedem der 6 Spieltage in Leicester wurden in jeweils 4 Sessions 8 bzw. am Schlusstag 7 Partien ausgetragen. Modus aller Matches war Best of 7 (4 Gewinnframes).

WC = Wildcard-Spieler des englischen Verbands EPSB
kl. = kampflos weiter

Vorqualifikation

Hauptqualifikation

|

|}
|}

Century-Breaks 
47 Spieler erzielten insgesamt 99 Century-Breaks. Mit einem Maximum Break erzielte Mark Williams im Viertelfinale das höchste Break, mit 7 Breaks von einhundert Punkten oder mehr erzielte Neil Robertson  die meisten.

Quellen

Weblinks 
 2022 English Open bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Home Nations Series
Billardturnier in England